Los griegos de Albania son la principal minoría nacional de este país. Hablan griego y son de religión cristiana ortodoxa. Son aproximadamente unos 90.000 (el 2,4 % de la población de Albania), aun cuando los miembros del grupo Oomonia afirman que son 400.000. En 1991 se fundó el grupo Omonia, dirigido por el arzobispo Sevastianos, defensores de la minoría griega, que promovió el Movimiento para la Recuperación del Volio Epiros, que reclama la reincorporación del Epiro Septentrional a Grecia, todo afirmando que hay en el país 400.000 griegos (muchos de ellos no son griegos sino albaneses helenizados). En las elecciones de 1991 obtuvieron el 6 % de los votos y cinco diputados al parlamento albanés, pero en 1992 bajaron al 3 % y dos diputados. El nuevo jefe del grupo, Jani Jani, fundaría el partido Bashkimia Demokratik y Minoret Grek (Unión Democrática de la Minoría Griega, BDMG), que desde 1997 se uniría al Partía por Mbrojten e té Drejtave té Njeriut (Partido de Defensa de los Derechos Humanos, PMDN), de Vasile Mele, defensores de la minoría macedonia. En 1996 obtuvieron el 4,96 % y tres escaños; 2,8 % y cuatro escaños en 1997; y 2,4 % y tres escaños en 2001.

Inmigración en Albania
Diáspora griega